Fertmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Fertmann (* 1950), deutscher Journalist und Lehrbeauftragter
 Marlis Fertmann (* um 1955), deutsche Journalistin, Radiomoderatorin und Leiterin des Programmbereichs Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) im Landesfunkhaus Niedersachsen